Перевіз — переправа через річку

Село:
 Перевіз — , Вітебський район, Новкинська сільська рада

Села:
 Перевіз — Київська область, Васильківський район, Дзвінківська сільська рада
 Перевіз — Полтавська область, Гадяцький район, Лисівська сільська рада